Лас Местењас има више значења:

 Лас Местењас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Местењас (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Местењас (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Местењас (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Местењас (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Местењас (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Местењас (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику